Skøjteløb har flere betydninger:
 Skøjteløb - transport via. skøjter
 Skøjtesport – en sportsbegivenhed som involverer skøjteløb
 Hurtigløb på skøjter –
 Kunstskøjteløb –
 Kortbaneløb på skøjter –
 Synkronskøjteløb –
 Skøjteløb (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1920

Se også:
 Skøjteløber (person) – person der løber på skøjter.